Samuel Kuffour (1976-) footballeur, ghanéen ;
 Emmanuel Osei Kuffour (1976-), joueur de football international ghanéen.